Goethestraße 27 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Goethestraße 27 (Magdeburg), Wohnhaus
 Goethestraße 27 (Mönchengladbach), Pension